Bojána, a délszláv országokban elterjedt női keresztnév

 Albánia
Bojana (albánul Buna) folyó Albániában és Montenegróban

 Bulgária
Bojana, Szófia városrésze

 Horvátország
Bojana, falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében

 Montenegró
Ada Bojana a Bojana (Buna) folyó szigete a folyó torkolatánál